Премия «Сезар» за лучший короткометражный анимационный фильм () — награда французской Академии искусств и технологий кинематографа. Изначально вручалась с 1977 по 1990 год. С 1992 по 2011 г. короткометражные мультфильмы были представлены в категории за лучший короткометражный фильм, наряду с игровыми и документальными короткометражками. В  короткометражные мультфильмы, наравне с полнометражными, были включены в новую категорию за лучший анимационный фильм. С 2014 года короткометражные анимационные фильмы снова выделены в отдельную номинацию.

Список лауреатов и номинантов

1977—1990

2014—2018

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов премии «Сезар» за лучший короткометражный анимационный фильм на официальном сайте: 1977—1990 , 2014 —  
 Премия «Сезар» на сайте IMDb 

Сезар (кинопремия)
Премии за лучший анимационный короткометражный фильм
Анимационные премии